Епје може да се односи на:

 Епје (Ер), насељено место у Француској, у департману Ер
 Епје (Жиронда), насељено место у Француској, у департману Жиронда
 Епје (Мен и Лоара), насељено место у Француској, у департману Мен и Лоара